Бажир — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бажир (бывшее Лиманное) — бывшее село в Хромтауском районе Актюбинской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Бажир — село в Заларинском районе Иркутской области.